Gorga (Włochy) – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lacjum, w prowincji Rzym.
 Gorga (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Alicante, w Walencji.